Waldemar I Wielki – król Danii
 Waldemar Wielki – margrabia brandenburski